dystrofia
 dystrofia rogówki
 dystrofie mięśniowe
 dystrofia mięśniowa Duchenne’a
 dystrofia tłuszczowo-płciowa
 dystrofia twarzowo-łopatkowo-ramieniowa
 dystrofia Fuchsa
 dystrofia miotoniczna
 dystrofia mięśniowa Fukuyamy